Mačák ist der Familienname folgender Personen:
 Pavel Mačák (* 1957), tschechischer Fußballspieler
 Štefan Mačák (* 1985), slowakischer Schachmeister